Kršćanski svijet (starogrčki Χριστιανικός κόσμος), njemački Christenheit engleski Christendom) naziv je koji označava skup svih kršćana na svijetu, odnosno njihovu svjetsku zajednicu. U užem smislu – povijesnim i zemljopisnim – označava kršćanske zemlje, bilo da je riječ o državama u kojima je kršćanstvo službena religija, bilo područjima gdje kršćani čine većinu stanovnika ili kršćanstvo čini temelj lokalne kulture.

Povezani članci 
 Kršćanska zastava
 Zapadni svijet

Vanjske poveznice
Catholic Encyclopedia: Christendom
Catholic Encyclopedia: Union of Christendom

Kršćanstvo